E néven ismert kávéházak több városban:

 New York kávéház (Budapest)
 New York kávéház (Kolozsvár)